Slip Of The Tongue — восьмой студийный альбом британской хард-рок-группы Whitesnake, выпущенный в 1989 году. Альбом занял 10-е место в британском чарте альбомов и американском Billboard 200. Из альбома было выпущено четыре сингла: «», «The Deeper The Love», «Now You’re Gone» и «Judgement Day». Все синглы попали в топ 40 основных рок-треков США, два из которых, «The Deeper The Love» и «Fool for Your Loving» попали в топ-5. Slip Of The Tongue был продан тиражом более миллиона экземпляров в США, достигнув платинового статуса.

«Fool For Your Loving» изначально появилась в альбоме Ready an’ Willing, но была перезаписана для Slip of the Tongue.

Выпуск альбома 
Альбом был выпущен в конце 1989 года. Он достиг номера 10 в национальном чарте в США Billboard 200 и платинового статуса. Адриан Вандерберг был главным соавтором, в то время как Стив Вай был занят всеми гитарными аранжировками и фигурировал во всех музыкальных клипах группы.

Тур в поддержку альбома 
Мировой тур в поддержку альбома стал крупнейшим в карьере группы, в ходе которого Whitesnake в третий раз выступила на фестивале Monsters of Rock, который они дважды возглавляли в качестве хедлайнеров. После тура Ковердэйл взял перерыв в музыкальной карьере до 1991 года, когда он начал совместную работу с Джимми Пейджем. Результатом этого сотрудничества стал альбом Coverdale•Page, вышедший в 1993 году под именем супергруппы Coverdale and Page.

Отзывы критиков 
Альбом получил смешанные отзывы, но многие сходились во мнении, что группа на этой пластинке отошла от оригинального звучания Whitesnake. По мнению Дэвида Ковердэйла — это одна из самых слабых пластинок группы, но со временем он начал находить в этом определённые плюсы. Ковердэйл так прокомментировал пластинку:
В течение долгого времени я чувствовал, что альбому не хватает фирменного характера Whitesnake, но, тем не менее, многие люди уверяли меня в том, что они любят этот альбом, несмотря ни на что. Поэтому теперь я рад считать эту запись значительной частью дискографии Whitesnake и, честно говоря, сейчас я наслаждаюсь им больше, чем тогда. Для меня это был альбом, изобилующий проблемами и препятствиями, но послушайте … никто не сказал, что быть успешным должно быть легко!

Список композиций

Участники записи 
Состав группы

 Дэвид Ковердэйл — вокал
 Стив Вай — гитара
 Адриан Ванденберг — гитара
 Руди Сарзо — бас-гитара
 Томми Олдридж — барабаны

Приглашённые музыканты

 Дон Эйри, Дэвид Розенталь, Клод Годетт — синтезаторы
 Гленн Хьюз, Томми Фандербёрк, Ричард Пэйдж — бэк-вокал.

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы Whitesnake